Кубок России по хоккею с мячом 2008 — 17-й турнир Федерации хоккея с мячом России, прошедший с 4 сентября по 11 ноября 2008 года.

Регламент 
Соревнования проводятся в 2 этапа.
 I этап. Допускается 21 команда, которые распределены на две группы: западную — 11 команд разделённую на две подгруппы и восточную — 10 команд. Западная группа играет в г. Москва, ДС в Крылатском, а восточная группа в г. Кемерово, Губернский центр зимних видов спорта.
 Соревнования первого группового турнира проводятся по круговой системе в один круг. Команды, занявшие в своих группах 1-4 места, допускаются к участию в финальный турнир.
 II этап. Финальные соревнования проводятся по системе плей-офф в г. Москва с 8 по 11 ноября 2008 года.

Заявленные команды 
 Байкал-Энергия (Иркутск)
 Водник (Архангельск)
 Волга (Ульяновск)
 Динамо-Казань (Казань)
 Динамо-Москва (Москва)
 Енисей (Красноярск)
 Зоркий (Красногорск)
 Зоркий-2 (Красногорск)
 Кузбасс (Кемерово)
 Лесохимик (Усть-Илимск)
 Локомотив (Оренбург)
 Маяк (Краснотурьинск)
 Мурман (Мурманск)
 Родина (Киров)
 Саяны (Абакан)
 Сибсельмаш (Новосибирск)
 СКА-Нефтяник (Хабаровск)
 СКА-Свердловск (Екатеринбург)
 Старт (Нижний Новгород)
 Строитель (Сыктывкар)
 Уральский Трубник (Первоуральск)

1-й этап. Западная группа / 1 — подгруппа (ДС в Крылатском, Москва) 
 9 октября 2008

1.Уральский трубник — Зоркий-2 6:2 (3:2).

2.Динамо-Казань — Водник 2:1 (0:0).

3.Динамо М — Строитель 14:0 (6:0).

 10 октября 2008

4.Зоркий-2 — Динамо-Казань 2:12 (0:5).

5.Водник — Строитель 3:3 (0:1).

6.Уральский трубник — Динамо М 4:9 (3:7).
 
 12 октября 2008

7.Динамо М — Динамо-Казань 7:5 (5:0).

8.Строитель — Уральский трубник 2:6 (0:1).

9.Водник — Зоркий-2 4:7 (1:3).

 13 октября 2008

10.Уральский трубник — Водник 6:3 (3:2).
 
 14 октября 2008

11.Строитель — Динамо-Казань 3:13 (0:6).

 15 октября 2008

12.Зоркий-2 — Динамо М 2:13 (2:6).

13.Динамо М — Водник 5:0 (3:0).
 
 16 октября 2008

14.Динамо-Казань — Уральский трубник 12:5 (6:3).

15.Строитель — Зоркий-2 4:2 (2:1).

Итоговая таблица (I этап, Западная группа / 1 — подгруппа)

1-й этап. Западная группа / 2 — подгруппа (ДС в Крылатском, Москва) 
 13 октября 2008

1.Волга — Старт 9:6 (7:1).

 14 октября 2008

2.Зоркий — Мурман 11:1 (5:1).
 
 15 октября 2008

3.Родина — Мурман 13:3 (7:3).

4.Волга — Зоркий 3:8 (1:3).

 16 октября 2008

5.Старт — Родина 4:16 (3:5).

 17 октября 2008

6.Мурман — Волга 5:12 (0:3).

7.Старт — Зоркий 3:8 (2:5).

 18 октября 2008

8.Зоркий — Родина 7:2 (3:1).

 19 октября 2008

9.Мурман — Старт 0:8 (0:3).

10.Родина — Волга 4:7 (1:5).

Итоговая таблица (I этап, Западная группа / 2 — подгруппа)

{| class=wikitable style="text-align:center;" width="500"
|-
! width=5%|Место
! width=25%|Команда
! width=5%|И
! width=5%|В
! width=5%|Н
! width=5%|П
! width=10%|М
! width=10%|Очки
|- style="background: #CCCCFF;"
| 1 || align="left"  | Зоркий || 4 || 4 || 0 || 0 || 34:9 || 12|- style="background: #CCCCFF;"
| 2 || align="left"|  Волга || 4 || 3 || 0 || 1 || 31:23 || 9
|-
| 3 || align="left"|  Родина || 4 || 2 || 0 || 2 || 35:21 || 6|-
| 4 || align="left"|  Старт || 4 || 1 ||  0 || 3 || 21:33 || 3
|-
| 5 || align="left"|  Мурман || 4 || 0 ||  0 || 4 ||  9:44 || 0|}Стыковые матчи за 1-2 места (I этап, Западная группа) 2 ноября 2008

26.Динамо М — Зоркий 1:5 (0:1).

 4 ноября 2008

29. Зоркий — Динамо М 3:6 (2:4).Стыковые матчи за 3-4 места (I этап, Западная группа) 2 ноября 2008

27.Волга — Динамо-Казань 5:6 (1:2).

 4 ноября 2008

28.Динамо-Казань — Волга 4:6 (1:2).

 Итоговые места (I этап, Западная группа) 
 1 место — Зоркий

 2 место — Динамо М

 3 место — Волга

 4 место — Динамо-Казань

 1-й этап. Восточная группа (стадион «КЛМ, МСАУ Химик», Кемерово) 
 4 сентября 2008

1.Маяк — Енисей 1:8 (1:5).

2.Лесохимик — Саяны 2:5 (1:2).
 
 5 сентября 2008

3.Лесохимик — Енисей 2:8 (1:4).

4.Саяны — СКА-Нефтяник 1:6 (0:3).

 6 сентября 2008

5.СКА-Нефтяник — Маяк 4:0 (1:0).

 7 сентября 2008

6.Енисей — Саяны 11:2 (5:0).

7.Маяк — Лесохимик 3:4 (2:3).

 8 сентября 2008

8.СКА-Нефтяник — Лесохимик 5:3 (3:1).

 9 сентября 2008

9.Енисей — СКА-Нефтяник 4:5 (2:2).

10.Саяны — Маяк 4:4 (2:1).

 11 сентября 2008

11.Сибсельмаш — Байкал-Энергия 2:5 (1:2).

12.Кузбасс — Локомотив 16:2 (8:1).

 12 сентября 2008

13.Локомотив — Байкал-Энергия 3:5 (1:2).

14.СКА-Свердловск — Кузбасс 4:13 (3:8).

 13 сентября 2008

15.Сибсельмаш — СКА-Свердловск 5:5 (3:4).

 14 сентября 2008

16.Локомотив — Сибсельмаш 3:4 (0:2).

17.Байкал-Энергия — Кузбасс 7:5 (3:3).

 15 сентября 2008

18.СКА-Свердловск — Локомотив 4:6 (3:2).

 16 сентября 2008

19.Байкал-Энергия — СКА-Свердловск 10:4 (3:0).

20.Кузбасс — Сибсельмаш 13:5 (8:3).

 10 октября 2008

45.Саяны — Кузбасс 1:13 (0:7).

 11 октября 2008

21.СКА-Нефтяник — СКА-Свердловск 9:3 (5:1).

22.Енисей — Сибсельмаш 3:4 (2:2).

23.Лесохимик — Кузбасс 2:16 (0:8).

 12 октября 2008

24.Локомотив — Саяны 5:4 (2:2).

25.СКА-Свердловск — Енисей 2:16 (1:7).

26.Маяк — Байкал-Энергия 5:9 (2:4).

 13 октября 2008

27.Лесохимик — Локомотив 3:2 (1:0).

28.Сибсельмаш — СКА-Нефтяник 2:8 (1:1).

29.Кузбасс — Маяк 11:1 (3:0).

 14 октября 2008

30.Саяны — СКА-Свердловск 5:4 (4:1).

31.Байкал-Энергия — Енисей 5:10 (0:8).

32.СКА-Нефтяник — Кузбасс 3:8 (0:4).

 15 октября 2008

33.Маяк — Локомотив 5:9 (4:2).

34.Саяны — Байкал-Энергия 0:7 (0:2).

35.Сибсельмаш — Лесохимик 14:5 (7:2).

 16 октября 2008

36.СКА-Свердловск — Маяк 4:8 (2:4).

37.Локомотив — СКА-Нефтяник 3:8 (1:5).

38.Кузбасс — Енисей 6:4 (3:2).

 17 октября 2008

39.СКА-Свердловск — Лесохимик 3:4 (2:2).

40.Сибсельмаш — Саяны 4:2 (2:1).

41.Байкал-Энергия — СКА-Нефтяник 4:4 (2:1).

42.Енисей — Локомотив 15:1 (6:1).

 18 октября 2008

43.Байкал-Энергия — Лесохимик 9:3 (3:1).

44.Маяк — Сибсельмаш 4:7 (1:4).Итоговая таблица (I этап, Восточная группа)'''

Плей-офф

Статистика игроков

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России. Кубок России — 2008 — отчёты игр
 Кубок России — 2008 — валовик
 отчёт — финальная игра
 кубок 2008 — сайт СКА-Свердловск
 кубок 2008 — положение о кубке
 Кубок России — 2008 — на сайте Сибсельмаш

2008
2008 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2008 году